Rebirth — четвертий студійний альбом Дженніфер Лопез. Виданий 2005 року лейблом Epic. Загальна тривалість композицій становить 48:17. Альбом дебютував на Billboard 200 19 березня 2005 року, незабаром після дебюту «The Massacre» гурту 50 Cent. Протягом серпня проданий у кількості 261 000 копій.

Список композицій

Посилання 
 

Альбоми Дженніфер Лопес
Музичні альбоми 2005
Альбоми Epic Records